Димитър Аврамов може да се отнася някой от следните българи.

 Димитър Аврамов (1888 – 1925), деец на БКП
 Димитър Аврамов (1924 – 1985), кмет на Русе
 Димитър Аврамов (1929 – 2008), естет и литературен критик
 Димитър Аврамов (р. 1943), политик от ПП Атака
 Димитър Аврамов (р. 1949), режисьор
 Димитър Аврамов (р. 1973), политолог
 Димитър Аврамов (р. 1977), политик от ПП ГЕРБ